Reistadløpet ist ein Skimarathon im Norden Norwegens mit Start in Setermoen und Ziel in Bardufoss, der jährlich im April durchgeführt wird. Es werden Läufe in klassischer Technik über 50 km und 34 km ausgetragen.

Das Rennen wurde erstmals 1958 im Gedenken an Ole Reistad veranstaltet. Ole Reistad war ein Sportler und Offizier, der an Olympischen Spielen teilnahm und vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg den Fliegerhorst in Bardufoss kommandierte.

Seit 2017 ist Reistadløpet Bestandteil der Rennserie von Ski Classics.

Weblinks 
 Homepage des Reistadløpet

Volkslanglauf
Sportveranstaltung in Troms og Finnmark
Bardu
Målselv
Erstveranstaltung 1958